Сурами:

 Сурами — посёлок городского типа в Грузии, Хашурском муниципалитете, известный курорт.
 Сурами — станция Грузинской железной дороги.